Titanic, RMS Titanic, az 1912. április 14-én elsüllyedt óriás utasszállító hajó
Titanic, német szatirikus magazin
Titanic, Salman Raduyev csecsen hadúr egyik beceneve
Titanic, Titanic Nemzetközi Filmfesztivál

Filmek 
 Titanic (1943), Werner Klingler és Herbert Selpin rendezte német film
 Titanic (1953), Jean Negulesco filmje
 Titanic (1984) NSZK-magyar tévéfilm, Lutz Büscher rendezésében
 Titanic (1996), (tv-minisorozat)
 Titanic (1997), James Cameron filmje Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével
 Titanic, 2012-es tévé-minisorozat; rendezte Julian Fellowes, főszereplő Miles Richardson, Toby Jones